Just Breathe (skladba Pearl Jama)
Just Breathe (album LoveHateHeroa)
Mom, Dad and Her, američki film